Ескина дел Потреро има више значења:

 Ескина дел Потреро (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ескина дел Потреро, Ел Куервито (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ескина дел Потреро, Ел Параисо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику